Малухіна Ганна Іванівна — радянська та російська спортсменка, призерка Олімпійських ігор.
 Малухин Костянтин Юрійович (1973-2015) — старший сержант резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Малухін Сергій Олексійович — радянський та російський футболіст, захисник.